Parameter kan syfta på:

 Parameter – en storhet som betraktas som konstant i en given situation men som kan anta andra konstanta värden i andra situationer 
 Parameter (semantik) – ett semantiskt begrepp som bäst kan exemplifieras med hjälp av vissa adjektiv och därav avledda substantiv